Take No Prisoners ("non fate prigionieri" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Take No Prisoners – album di David Byron del 1975
 Take No Prisoners – album dei Molly Hatchet del 1981
 Take No Prisoners – traccia dell'album That's the Stuff degli Autograph del 1985
 Take No Prisoners – traccia dell'album Rust in Peace dei Megadeth del 1990
 Take No Prisoners – album dei The Mahones del 2006

Televisione 
 Nessun prigioniero (Take No Prisoners) – episodio della quarta stagione di Pianeta Terra - Cronaca di un'invasione

Videogiochi 
 Take No Prisoners – videogioco della Raven Software del 1997